Коври́гин — фамилия. Известные носители:
 Ковригин, Александр Иванович  (1936—1996) — советский физик, лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Ковригин, Александр Яковлевич (1911-?) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Ковригин, Вадим Владимирович (1901—1962) — советский фотограф.
 Ковригин, Владимир Владимирович (1875—1951) — российский горный инженер.
 Ковригин, Дмитрий Иванович (1898—1933) — советский учёный, первый ректор Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС).
 Ковригин, Егор Ильич (1819—1853) — русский художник, литограф.
 Ковригин, Николай Николаевич (1831—1891) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.